drie generaties architecten van dezelfde Brusselse familie:
Gustave Saintenoy, (1832-1892) vader van Paul,
Paul Saintenoy, (1862-1952) zoon van Gustave en vader van Jacques,
Jacques Saintenoy, (1895-1947) zoon van Paul.
bouwkundig erfgoed:
Hotel Saintenoy was het monumentale woonhuis van hoger genoemde architect Paul Saintenoy en diens gezin.